Nom de dos reis d'Ibèria
 Varaz Bakur I d'Ibèria, vers 363/368 a 366/370
 Varaz Bakur II d'Ibèria, vers 379/380 a 393/394